Га́рнетт () — англійське прізвище з норманськими коренями. Привнесене в Англію, коли її завоювали нормани у 1066 році і походить від імені Гарнетт, що давалось людині, що вирощувала або продавала гранати, пов'язане із давньофранцузьким granate — «повний насіння». Ім'я Гарнетт також може бути метонімічною професійною назвою для виробника або монтажника петель, що походить від старофранцузького слова carne, що означає «шарнір».

Відомі носії:

 Вільям Гарнетт (; 1848—1892) — американський художник ірландського походження, майстер натюрмортів.
 Едвард Ґарнетт (; 1868—1937) — англійський письменник, критик і літературний редактор.
 Кевін Гарнетт (;  1976) — американський баскетболіст, форвард.
 Майкл Гарнетт (;  1982) — канадський хокеїст, воротар.
  (; 1894—1977) — американський кінорежисер і сценарист.

Примітки